Евгений Юрьевич Волоцкий (род. 18 мая 1982, Омск) — российский актёр театра и кино.

Биография 
По окончании школы в Омске учился на факультете режиссуры в местном Институте культуры. Затем поступил в Омский драматический театр на актёрские курсы, которыми руководил режиссёр В. С. Петров. Евгений Волоцкий сыграл в своих первых спектаклях — «Чичиков» и «Лоренцачо».

В 2006 году окончил Екатеринбургский государственный театральный институт (мастерская В. В. Кокорина). Затем два года проработал в Нижегородском ТЮЗе, где играл в спектаклях «Снежная королева», «Поход в Угри-ла-Брек», «Ромео и Джульетта» и других.

В 2008 году приехал в Москву, где стал работать в Московском ТЮЗе. В 2012 году Волоцкий стал номинантом премии «Золотая маска» за роль в спектакле «Убийца».

Семья 
Жена Ксения Волоцкая ,актриса , сын (род. 2019),

Роли в театре юного зрителя 
 2013 — Леди Макбет нашего уезда (каторжанин)
 2012 — «Лейтенант с острова Инишмор» реж. А. Суворов (Дэйви)
 2012 — «Шуты Шекспировы» реж. К. Гинкас (Шут при короле Лире)
 2011 — «Та самая Дульсинея» реж. В. Крамер (Лотарио)
 2010 — «Убийца» Александра Молчанова, реж. Д. Егоров (Андрей)
 2008 — «Кавалер — призрак» реж. Р. Самгин (Итальянец)
 2006 — «Нелепая поэмка», реж. К. Гинкас (Один в коробке)
 2002 — «Алинур», реж. А. Левин (Дровосек Шаркан, он же крот, нищий, прокажённый, разбойник, стражник)
 1994 — «Романтики», реж. А. Дрознин-мл. (Персине)

Фильмография

Примечания 

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Актёры России
Парализованные после травмы